Эфендиляр:

 Эфендиляр (Губадлинский район) ‎ — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Эфендиляр (Джебраильский район) — село в Джебраильском районе Азербайджана.